Llista per Trieste, partit polític d'Itàlia
 Impressora de línies (del seu nom en anglès Line Printing Terminal), impressora que imprimeix línia per línia
 Port paral·lel (per extensió del terme anterior), interfície d'ordinador per a connectar-hi diversos perifèrics, inicialment la impressora
 Translocasa de lipoproteïna (del seu nom en anglès Lipoprotein Translocase), transportador ABC present en els procariotes